En himla många program kan syfta på:

 En himla många program (TV-serie) – en svensk TV-serie i nio delar av och med Galenskaparna och After Shave
 En himla många program (radio) – en radioserie av och med Galenskaparna och After Shave
 En himla många program (musikalbum) – ett musikalbum från 1989 av Galenskaparna och After Shave